Аст-Беон (фр. Aste-Béon) — муніципалітет у Франції, в регіоні Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї.
 АСТ — Аспартатамінотрансфера́за
 Балтазар ван дер Аст (нід. Balthasar van der Ast *1593—†1657) — голландський художник першої половини 17 строліття, майстер натюрмортів з квітами.